Айдесон — фамилия:

 Айдесон, Джулия (1880—1945) — американская библиотекарь и общественный деятель.
 Айдесон, Марк (род. 1976) — канадский спортсмен-кёрлингист.

См. также 
 Эдисон
 Иделсон